Franchise (ondernemen), het verkregen recht om onder een bepaalde handelsnaam een zaak te exploiteren
Mediafranchise, intellectueel eigendom omtrent personages, omgevingen en handelsmerken
Franchise (pensioenen en werknemersverzekeringen), een bedrag waarover geen premie hoeft te worden betaald
Franchise (verzekering), het bedrag waaronder schade niet wordt vergoed, maar dat niet wordt afgetrokken bij grotere schade
Franchise (sport), een Amerikaanse sportterm